Джон Энтони Баррассо (; р. 21 июля 1952) — американский политик, сенатор США от штата Вайоминг, член Республиканской партии.

Биография 
Окончил Джорджтаунский университет (1974) и медицинский университет Джорджтауна (1978).

В 1996 году баллотировался в Сенат США, но проиграл эти выборы. 22 июня 2007 года назначен сенатором США, чтобы заполнить вакансию, образовавшуюся в связи со смертью Крейга Томаса. Во время своей работы в Сенате занимал пост председателя Комитета по транспорту.

Награды 
 Орден «За заслуги» III степени (Украина, 2021)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сенатора США Джон Баррассо
 Биография

Выпускники Медицинской школы Джорджтаунского университета
Выпускники Джорджтаунского университета
Медики США
Ортопеды
Члены Республиканской партии США
Сенаторы от штата Вайоминг
Действующие сенаторы США